AFIS har flere betydninger:
 Aerodrome Flight Information Service (flyvepladsflyveinformationstjeneste)
 American Forces Information Service
 Automated Fingerprint Identification System